Gega kan syfta på:

Bulgarien 

 Gega (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj,

Georgien 

 Gega (vattendrag), Abchazien,